1418 км, 1418-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1418 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 515373.
 1418 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Свердловская область, Красноуфимский район). Код 258713.